Harriman bezeichnet:

Personen:
 W. Averell Harriman (1891–1986), US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei, Geschäftsmann und Diplomat
 Edward Henry Harriman (1848–1909), US-amerikanischer Eisenbahnmagnat
 Pamela Harriman (1920–1997), US-amerikanische Diplomatin
 Walter Harriman (1817–1884), US-amerikanischer Politiker und von 1867 bis 1869 Gouverneur des Bundesstaates New Hampshire

Orte:
 Harriman (New York)
 Harriman (Tennessee)

Siehe auch:
 Harriman-Alaska-Expedition, Expedition zu den Küstengewässern Alaskas im Jahr 1899
 Harriman Cup, alpines Skirennen in Sun Valley
 Harriman Historic District